BreakTudo Awards (comunemente noti come BT Awards o BTD Awards) sono dei premi brasiliani conferiti ogni anno rivolti al campo della musica, del cinema della televisione e dell'intrattenimento via Internet. La votazione avviene tramite il sito web ufficiale e Twitter. I candidati ai premi vengono scelti dai professionisti dell'intrattenimento in Brasile e dall'ente organizzatore della cerimonia, tenendo conto di diversi criteri.

Nel 2021, il premio è stato ospitato dall'attore Bernardo Velasco e Gerf, trasmesso dal canale TV Cidade, Telemilênio, Yeaaah e dalle piattaforme di streaming Box Brazil Play e Guigo TV.

Edizioni

Spettacoli

Edizioni precedenti

2020
Nel 2020, l'evento si è svolto in uno studio a Brasilia ed è stato presentato dal cantante e youtuber Escarião. È stato trasmesso sul canale Telemilênio Brasil, gli interpreti erano I cantanti brasiliani Gabi Martins, Nanda Loren, Francinne, MTK, Giovanna Bianco, Pedro Arcafra, il cantante canadese Riell e la band americana Running Lights.

2021
Nel 2021, le premiazioni avverranno il 21 ottobre. Ivete Sangalo riceverà il premio Ícone Pop Brasileiro in riconoscimento dei suoi successi nella cultura pop brasiliana durante i suoi 27 anni di carriera. La lista dei nominati sarà svelata ad agosto, come ogni anno, ma i nominati per la categoria Best Reality Star sono già stati rivelati.

Best Reality Star nominato

Categorie

Musica 

 Artista brasiliano maschile
 Artista brasiliana femminile
 Artista internazionale maschile 
 Artista internazionale femminile 
 Miglior gruppo internazionale
 EDM Brasil
 Miglior DJ
 Artista esordiente internazionale
 Artista esordiente nazionale
 Miglior fandom
 Miglior video
 Miglior collaborazione

Televisione 

 Attore brasiliano preferito
 Attrice brasiliana preferita
 Miglior reality star
 Miglior serie televisiva

Internet 

 Miglior instagrammer maschile
 Miglior instagrammer femminile
 Miglior blogger maschile
 Miglior blogger femminile
 Miglior sito web
 Miglior youtuber maschile
 Miglior youtuber femminile
 Miglior youtuber musicale

Note

Voci correlate 
 BreakTudo Awards 2020

Collegamenti esterni 
 

Premi televisivi
Premi musicali
Cultura del Brasile